Seone Mendez (ur. 15 maja 1999 w Sydney) – australijska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Na swoim koncie ma wygranych dwanaście turniejów w grze pojedynczej i trzy w grze podwójnej rangi ITF. 21 marca 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 198. pozycję, natomiast 20 września 2021 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 304. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Australijskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Sydney
Urodzeni w 1999